Керён (, Gyeryong-si) — город в провинции Чхунчхон-Намдо, Южная Корея. Является одним из самых молодых городов страны — был образован в 2003 году путём отделения от Нонсана. Керён — город военных. Здесь расположено несколько крупных войсковых частей, половина населения города так или иначе связана с военными структурами.

История 
До начала XX века территория, на которой находится современный Керён находилась под юрисдикцией уезда Юнсан. В 1914 году эта земля вошла в состав уезда Нонсан (сейчас город Нонсан). Со временем здесь образовывались всё новые воинские части, особенно сильно милитаризированной эта местность в 1980-х годах, когда сюда было переведено несколько крупных воинских подразделений. В 1991 году здесь был образован специальный населённый пункт Керён, к 1998 году был подготовлен проект создания здесь отдельного города статуса си. В 2003 году этот проект был воплощён в жизнь и город Керён был создан.

География 
Керён — небольшой городок, расположенный в восточной части провинции Чхунчхон-Намдо. На востоке граничит с городом Тэджон, на юге — с Нонсаном и на севере — с Конджу. Ландшафт преимущественно горный, включает в себя гору Керёнсан — один из центров горного туризма в стране.

Административное деление 
Керён административно делится на 3 мёна и 1 тон. Ниже даны их названия на кириллице и хангыле:
 Тумамён (두마면)
 Омсамён (엄사면)
 Намсонмён (남선면)
 Кымамдон (금암동)

Также город делится на 15 тхонов, 63 ри и 463 пана.

Культура 
Культурное наследие Керёна тесно связано прежде всего с династией Чосон. Основные культурные реликты, находящиеся на территории города, относятся именно к этому периоду:
 Ряд конфуцианских монастырей: Уннонджэ, Синвонджэ, Мовонджэ и Юмсонджэ. Конфуцианство было господствующей религией в эпоху Чосон, монастыри же, находящиеся на территории Керёна были построены в разное время — от 1602 года (Уннонджэ) до 1913 года (Юмсонджэ). В этих заведениях работало множество выдающихся литераторов и философов династии Чосон. Некоторые из них, например, Синвонджэ, включены в список культурного наследия страны.
 Святилище Ли Симвона. Ли Симвон — внук вана Хённёна, казнённый по сфальсифицированным обвинениям. Посмертно Ли Симвон был оправдан, и в честь него было построено святилище.
 Синдоанские камни — один из древнейших памятников корейского зодчества. Эти камни когда-то были фундаментом большого дворца в районе Тумамён. Развалины в настоящее время охраняются государством.

Туризм и достопримечательности 
 Главная достопримечательность Керёна — горы Керёнсан. Девственная природа в сочетании с развитой туристической инфраструктурой делает Керёнсан излюбленным местом активного отдыха горожан и туристов. Керёнсан имеет высоту до 845 м. Со времён королевства Объединённое Силла Керёнсан был одним из культурных центров страны. Позже, в эпоху Чосон, здесь располагалось множество храмов и монастырей, многие из которых сохранились до наших дней.

 Пруд Суёнджу. По легенде, этот пруд явился местом рождения дракона, который улетел отсюда в небо. Форма пруда напоминает фаллос, поэтому сюда приходят семейные пары для того, чтобы помолиться о рождении мальчика.

 Пруд Амёнджу. Этот пруд меньше по размерам и глубже, чем Суёнджу. По легенде здесь родилась самка дракона. Форма пруда напоминает вагину, поэтому, следуя народному поверью, здесь собираются семейные пары для того, чтобы помолиться о рождении девочки.

Символы 
Как и все города и уезды в Южной Корее, Керён имеет ряд символов:
 Дерево: сосна
 Цветок: королевская азалия
 Птица: pitta nympha
 Маскот: весёлый дракон Ёндорён

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Страница города в вики-энциклопедии Galbijim

См. также 
 Города Республики Корея
 Вооружённые силы Республики Корея

Города Республики Корея

Чхунчхон-Намдо